Замя́тница

 Замятница — русское прозвищное мужское личное имя.
 Замятница () — село в Чигиринском районе Черкасской области Украины.